Ла Бебелама има више значења:

 Ла Бебелама (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бебелама (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бебелама (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бебелама (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бебелама (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бебелама (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бебелама (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бебелама (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бебелама (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бебелама, Елисео Ривера (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику